Eerste divisie (1991/1992) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1991/1992. Mistrzostwo oraz awans do Eredivisie w następnym sezonie wywalczyła drużyna SC Cambuur.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie
 Eredivisie (1991/1992)

Bibliografia 
 Tabela oraz wyniki na stronie rsssf.com

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Eerste divisie
1991 w Holandii
1992 w Holandii